Mike Starr peut désigner :
 Mike Starr (1966-2011), musicien américain ;
 Mike Starr (1950-), acteur américain.